Плей-офф Единой лиги ВТБ 2018 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2017/2018. Стартует 23 мая 2018 года.

Участники 

|}

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2018 включает в себя четвертьфинал, полуфинал, матч за 3-е место и финал. В нём участвовали 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. На стадии 1/4 финала команды играли до 3-х побед. Команды, проигравшие на стадии 1/2 финала, играют матч за 3-е место. 1/2 финала, матч за 3-е место и финал проводились в рамках «Финала Четырёх» Единой Лиги ВТБ на арене «ВТБ Ледовый Дворец» в Москве.  Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, проводила на стадии 1/4 финала дома первую и, если необходимо, четвёртую и пятую игру серии.

Сетка

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| ВЭФ
|112:83
|100:80
|99:73
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||3-1||align=left| Нижний Новгород
|84:66
|74:77
|95:94 ОТ
|101:86
| -
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||0-3||align=left| Химки
|66:79
|72:77
|73:86
| -
| -
|-
|align=right|Зенит ||3-0||align=left| Автодор
|91:80
|79:73
|90:78
| -
| -
|}
* при необходимости

Финал Четырёх

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) ВЭФ

(2) УНИКС — (7) Нижний Новгород

(3) Локомотив-Кубань — (6) Химки

(4) Зенит — (5) Автодор

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2017/2018